Rösing ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Rösing (1869–1947), deutscher Marineoffizier
 Friedrich Wilhelm Rösing (* 1944), deutscher Anthropologe
 Hans-Rudolf Rösing (1905–2004), deutscher U-Boot Kommandant
 Helmut Rösing (* 1943), deutscher Musikwissenschaftler
 Ina Rösing (1942–2018), deutsche Ethnologin
 
 Josef Rösing (1911–1983), deutscher Politiker (Zentrum, später CDU)
 Werner Lehmann-Rösing (1920–nach 1978), deutscher Wirtschaftsmanager und Verbandsfunktionär

Siehe auch:
 Rössing